Дании́л Оле́гович Горя́чев ( ) — российский кёрлингист.

В составе мужской сборной России участник  (заняли восьмое место).

Игрок смешанной сборной России на .

Заслуженный мастер спорта России (кёрлинг, 2018).

Выступает за клуб «Адамант» (Санкт-Петербург).

Студент Санкт-Петербургского государственного университета.

Достижения 
 : золото (), бронза ().
 : серебро ().
 : золото (, , ).
 Кубок России по кёрлингу среди мужчин: золото (2013, 2016, 2021), серебро (2020).
 : золото (, ), серебро ().
 : бронза ().
 Первенство России по кёрлингу среди юношей до 22 лет: бронза (2016).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Curling World Cup
 Даниил Горячев: благодаря планомерной системной подготовке мы смогли добиться такого результата на турнире | Кёрлинг в России 
 Видео: 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты России
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы России по кёрлингу